Action française (acronim AF) este o grupare politică de extremă dreapta, naționalistă și monarhistă franceză, care a fost înființată în anul 1898 în contextul Afacerii Dreyfus.

Principalul teoretician al AF, Charles Maurras, deși agnostic, a propagat ideea catolicismului ca religie de stat în Franța. În anul 1926 papa Pius al XI-lea a calificat ideile lui Maurras drept incompatibile cu învățătura Bisericii. Un an mai târziu, la 8 martie 1927, după perseverarea AF în a instrumentaliza Biserica Romano-Catolică în scopuri naționaliste, papa Pius al XI-lea i-a oprit pe membrii AF de la primirea împărtășaniei. Acest fapt a marcat declinul AF, cei mai mulți membri și simpatizanți distanțându-se de organizație. Între aceștia s-au numărat scriitorii François Mauriac și Georges Bernanos.

Note

Bibliografie
 Maurice Blondel, Une alliance contre nature: catholicisme et intégrisme, La Semaine sociale de Bordeaux 1910 (reed. Bruxelles, 2000);
 , Die Action française, în: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 9 (1961), Heft 2;
Ernst Nolte, The Three Faces of Fascism: Action Française, Italian Fascism, National Socialism, London, 1965;
Eugen Weber, Action Française. Royalism and Reaction in Twentieth-Century France, Stanford, California, Stanford University Press, 1962.

Naționalism francez
Anticomunism
Antigermanism
Antisemitism
Organizații fondate în 1898